Ieteren kan een foutieve spelling zijn van:

 D'Ieteren - Belgische adellijke familie
 D'Ieteren (bedrijf) - Belgisch auto-importeur
 Itereren - begrip uit de wiskunde en informatica. Zie Iteratie
 Itereren - begrip uit de taalkunde. Zie Iteratie (taalkunde)
 Itter - gemeente in de Belgische provincie Waals-Brabant
 Itteren - Limburgs dorp aan de Maas
 Oeteren - de benaming van een Belgisch dorp bestaande uit Opoeteren en Neeroeteren